Инфе́кция (от  «заражать») — заражение живого организма (включая микроорганизмы) инфекционным агентом, процесс его размножения или развития в организме, а также реакция организма на присутствие в тканях инфекционного агента и на выделяемые им токсины. Под инфекционными агентами обычно понимают вирусы, микроорганизмы (бактерии, грибы, простейшие), прионы, а также гельминты. В случае бактерий инфекция может быть вызвана бактериофагами. Если в результате инфекции развивается заболевание, то такая инфекция называется инфекционным заболеванием. Инфекция подразумевает различные виды взаимодействия чужеродных микроорганизмов с организмом человека (в медицине), животных (в зоотехнике, ветеринарии) или растений (в агрономии).

Хотя инфекции могут приводить к достаточно серьёзным заболеваниям у людей и у животных, инфекция не обязательно должна приводить к развитию заболевания. Если инфекция не приводит к нарушению здоровья, то такая инфекция называется , то есть организм может быть инфицированным, но не иметь инфекционного заболевания. Если же микроорганизмы в норме естественным образом живут в организме, такое сосуществование обычно не называют инфекциями. В зависимости от распространения по организму инфекции также могут быть локальными или системными.

Первой линией обороны против инфекционных агентов является врождённая иммунная система, которая присутствует у всех животных и у растений и позволяет быстро реагировать на вторжение (время реакции может исчисляться минутами, но может и часами). У многих организмов врождённая иммунная система является единственным средством защиты. У позвоночных (включая млекопитающих) в дополнение эволюционно развилась представленная лимфоцитами адаптивная иммунная система, которой требуется больше времени для активации (от дней до недель) и которая даёт отложенный иммунный ответ в случаях, когда врождённой иммунной системе не удалось предотвратить или побороть инфекцию. Исход инфекции обычно зависит от результата борьбы патогена и защитных механизмов организма.

Для лечения инфекций используются различные специфичные противомикробные и противопаразитарные препараты. К ним относятся антибактериальные (обычно называемые антибиотиками), противогрибковые, противовирусные, противопротозойные и противогельминтные средства.

К инфекциям иногда также относят случаи заражения из-за конкурентного взаимодействия человека(и животных в том числе) с различными инфектогенно-патогенными животными: паразитами, насекомыми и членистоногими (очень редко). Однако для подобных случаев обычно используют термин «инфестация». В случае гельминтов встречается использование обоих терминов, обычно же заражения гельминтами называются инфекциями.

История 
Термин ввёл в медицину Джиро́ламо Фракасто́ро в 1546 году, Фракасторо использовал слово «infectio» в своей работе.

Описание 

Наука об инфекции называется инфектология и изучает инфекционный процесс, инфекционную болезнь, инфекционную патологию, возникающую в результате конкурентного взаимодействия организма с патогенными или условно-патогенными возбудителями (инфектогенами), и разрабатывает методы диагностики, лечения и профилактики инфекционных болезней. Инфектология как системная медицинская наука так или иначе связана со всеми остальными отраслями медицины.

Поражения органов и систем (инфекционно-воспалительными процессы: (..-иты)), обусловленные инфектологией — часто следует дифференцировать с поражениями обусловленными и ассоциированными с другими медицинскими дисциплинами — системными - по мере своей прогрессии — с токсикологией, онкологией, гематологией (вторичные иммунодефициты при лучевой болезни, лейкозе, при поражении тимуса, селезёнки и костного мозга, при витаминной недостаточности: бери-бери, пеллагра, куриная слепота) и эндокринологией (вторичные инфекционные осложнения при сахарном диабете, гипотиреозе), метаболическими синдромами — в том числе и такими как уремия, печеночная недостаточность, цирроз печени, полиорганная недостаточность, Гепато-ренальный синдром, гемолитико-уремический синдром), а также с врождёнными наследственным генетическими синдромами и болезнями, обусловленные различными иммунологическими нарушениями на разных уровнях, которые они дают(Такими как: врождённый иммунодефицит, врождённый идиопатический агранулоцитоз, пигментная ксеродерма).

Общую инфектологию и инфекционные/инфекционно-воспалительные процессы негнойного плана часто дифференцируют с общими заболеваниями и общими и локальными воспалительными процессами (ангина, отит, синусит) из гнойно-септической хирургии (флегмоны, эмпиемы, абцессы, кисты) и гангреозно-некротической хирургии(гангрена легких, декурабельная язва) которые они дают.

Состояния, патологии и заболевания, инфекционно-воспалительные процессы часто и в первую очередь дифференцируют с токсическими процессами, патологиями и состояниями (общие методы детоксикации и дезинтоксикации организма(Реоглюман, Экстракорпоральные методы очищения крови) очень часто пересекаются в практике врачей), с гематологическими (гематогенные иммунодефициты, апластические анемии, инфекционные осложнения при гемабластозах), с заболеваниями, обусловленными нарушениями обмена, с эндокринными и обще-метаболическими (метаболические диареи при панкреотогенных ферментопатиях, уремический энтерит, вторичные метаболические иммунодефициты на фоне почечной, печеночной недостаточности, на фоне сахарного диабета и его инфекционных осложнений, витаминная недостаточность: цинга), онкологическими (последний вариант дифференциальной диагностики представляет наиболее часто и тяжело осуществимую задачу в современной медицине, однако эти ошибки могут стоить жизни пациенту) и генетическими (в случае различных наследственных генетических синдромов и болезней, ассоциированных с различными имунологическими нарушениями, обусловленных различными механизмами и причинами).

Чаще всего желудочно-кишечные формы острых инфекций следует дифференцировать с абдоминальной инфекцией или колопрокторектальной хирургической в виде острых отравлений. Интоксикации инфекционного генеза следует дифференцировать с интоксикациями неинфекционного генеза — токсического (при пищевых токсикоинфекциях, ботулизме, инфекционно-токсическом шоке), онкологического (ввиду схожести в склонности к метастазированию некоторых инфекционных патогенов и их способностей запускать свое опухолеподобное поведение и симптоматику), а в некоторых случаях запускать паранеопластические и канцерогенные процессы, и различные метаболические синдромы.

Хирургические осложнения обычно являются продолжением неблагоприятного течения острого или хронического инфекционного процесса, его генерализации, как при сепсисе, столбняке и септицемии, бактеримии, септипкокемии или если у возбудителя есть, например, склонность к абсцедированию (в частности, амебиазный абсцесс печени, эхинококковая киста, абсцедирующие осложнения кори, паротита, стрептококковых и стафилококковых инфекций, рожи). Инфектология находится в наиболее тесном взаимодействии с аллергологией (помогающая в диагностике инфекций с помощью кожных/кожно-аллергических/имунологических проб), иммунологией (помогающая в диагностике с помощью ИФА, РСК), токсикологией, пульмонологией, гастроентерологией, неврологей и отоларингологией, а также челюстно-лицевой хирургией (в общей инфекционной практике — чаще всего поражаются системы из этих областей медицины). Инфектология имеет несколько подотраслей, занимающихся соответствующими инфекциями: трансмиссионными и антропозоонозными: паразитология — микология, протозойлогия, протистология, гельминтология, рабиология, общими вирусными — вирусология, бактериальными — бактериология, ультра-специфичными(по путям передачи и по типу): фтизиатрия и венерология. Эпидемиология была одним направлений инфектологии и в классической форме была с ней связана, занимаясь вопросами ареала эпидемического процесса — вопросами распространения инфекционных патогенов. Микробиология занимается изучением патогенных свойств живых организмов. Гигиена, антисептика, асептика и вакцинация занимаются вопросами о мерах профилактики и сдерживания распространения инфекционных заболеваний и образования пандемий в эндемичных, а чаще, в эпоху глобализации и свободы передвижения людей по миру, климатических коллапсов и глобального потепления, а также рисков распространения инфекционных патогенов с измененными свойствами из-за нестабильности в мире и в том числе из-за распространения - открытого или латентного биолабораторий и биологического оружия — в неэндемичных регионах.

Виды инфекций 

Инфекция может развиваться в разных направлениях и принимать различные формы. Форма развития инфекции зависит от соотношения патогенности микроорганизма, факторов защиты макроорганизма от инфекции и факторов окружающей среды.

Генерализованная инфекция — инфекция, при которой возбудители распространились преимущественно лимфо-гематогенным путём по всему макроорганизму.

Локальная инфекция — местное повреждение тканей организма под действием патогенных факторов инфектогена. Локальный процесс, как правило, возникает на месте проникновения микроба в ткани и обычно характеризуется развитием местной воспалительной реакции. Локальные инфекции представлены ангинами, фурункулами, дифтерией, рожей и пр. В некоторых случаях локальная инфекция может перейти в общую. В некоторых случаях локальная инфекция, от практики инфекциониста может перейти и в хирургическую практику или в удел специалистов, в зависимости от поражённых органов, и от степени хроники и остроты процесса (отоларинголог — ангина, уролог — простатит, остеомиелит, пародонтит — челюстно-лицевой хирург, абсцесс лёгкого, гангрена легкого, Медиастинит, гнойные кисты легкого — торакальный хирург, ревматоидный артрит — ревматолог, менингоэнцефалит, ганглиит, арахноидит — невролог, васкулит — сосудистый хирург; нефрит, цистит, пиелонефрит — нефролог, пневмония, бронхит, плеврит — пульмонолог, гастроэнтерит, гепатит — гастроэнтеролог, перитонит — абдоминальный хирург, аппендицит, парапроктит, проктит, колит, энтероколит — колопроректальный хирург).

Общая инфекция — проникновение микроорганизмов в кровь и распространение их по всему организму. Проникнув в ткани организма, микроб размножается на месте проникновения, а затем проникает в кровь. Такой механизм развития характерен для гриппа, сальмонеллёза, сыпного тифа, сифилиса, некоторых форм туберкулёза, вирусных гепатитов и пр.

Латентная инфекция, или бессимптомное носительство — состояние, при котором микроорганизм, живущий и размножающийся в тканях организма, не вызывает никаких симптомов (хроническая форма гонореи, хронический сальмонеллёз и др.).

Интеркуррентная инфекция — инфекция, возникающая вторично к уже существующей, или же к существующему заболеванию, например при сахарном диабете, или c почечно-печеночной недостаточностью. Является одной разновидностью иммунодефицитов.

Манифестная инфекция — инфекция с явными специфическими клиническими признаками и проявлениями.

Очаговая инфекция — инфекция, возникающая как результат воспаления какого-либо органа, сопровождающаяся деструкцией тканей.

Оппортунистическая инфекция

Аутоинфекция

Стадии инфекционных заболеваний 

Инкубационный период — [от  «высиживание птенцов»]. Обычно между проникновением инфекционного агента в организм и проявлением клинических признаков существует определённый для каждой болезни промежуток времени — инкубационный период, характерный только для экзогенных инфекций. В этот период возбудитель размножается, происходит накопление как возбудителя, так и выделяемых им токсинов до определённой пороговой величины, за которой организм начинает отвечать клинически выраженными реакциями. Продолжительность инкубационного периода может варьироваться от нескольких часов и суток до нескольких лет.

Продромальный период — [от  «бегущий впереди, предшествующий»]. Как правило, первоначальные клинические проявления не несут каких-либо патогномоничных [от  «болезнь» +  «истолкователь, смотритель, норма, правило»] для конкретной инфекции признаков. Обычны слабость, головная боль, чувство разбитости. Этот этап инфекционной болезни называется продромальным периодом, или «стадией предвестников». Его продолжительность не превышает 24-48 ч.

Период развития болезни — в течение этой фазы проявляются черты индивидуальности болезни либо общие для многих инфекционных процессов признаки (лихорадка, воспалительные изменения и др.). В клинически выраженной фазе можно выделить стадии нарастания симптомов (stadium incrementum), расцвета болезни (stadium acme) и угасания проявлений (stadium decrementum).

Реконвалесценция — [от , повторность действия, + , выздоровление]. Период выздоровления, или реконвалесценции, как конечный период инфекционной болезни может быть быстрым (кризис) или медленным (лизис), а также характеризоваться переходом в хроническое состояние. В благоприятных случаях клинические проявления обычно исчезают быстрее, чем наступает нормализация морфологических нарушений органов и тканей и полное удаление возбудителя из организма. Выздоровление может быть полным либо сопровождаться развитием осложнений (например, со стороны ЦНС, костно-мышечного аппарата или сердечно-сосудистой системы). Период окончательного удаления инфекционного агента может затягиваться и для некоторых инфекций (например, сыпного тифа) может исчисляться десятилетиями.

Агония — терминальное состояние организма, предшествующее летальному исходу.

См. также 

 Бессимптомный носитель
 Внутрибольничные инфекции
 Инвазия
 Инфекционные заболевания
 Механизм передачи инфекции
 Переносчик инфекции
 Резервуар (эпидемиология)
 Суперраспространитель
 Трансфекция
 Эпидемический очаг

Примечания

Литература 
 
 Инфекция // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.
 Инфицированность // Ветеринарный энциклопедический словарь — М.: Советская энциклопедия, 1981. — 640 с.

Ссылки 

 
Инфекционные заболевания